Desaymoz ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Desaymoz, neukaledonische Badmintonspielerin
 Marc Antoine Desaymoz (* 1982), neukaledonischer Badmintonspieler